Região Metropolitana do Cariri — formada por 11 municípios da Microrregião do Cariri, no Ceará
Microrregião do Cariri — no estado brasileiro do Ceará
Microrregião do Cariri Oriental — no estado brasileiro da Paraíba
Microrregião do Cariri Ocidental — no estado brasileiro da Paraíba
Cariri do Tocantins — município do estado brasileiro do Tocantins
Cariris — povo indígena do Brasil

Desambiguações de topônimos